Denumirea de Țărkvița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Țărkvița, un sat în comuna Djebel, regiunea Kărdjali;
 Țărkvița, un sat în comuna Nikola Kozlevo, regiunea Șumen.